Bull Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Creek Mountain (McCurtain County, Oklahoma)
 Bull Creek Mountain (Pushmataha County, Oklahoma)